Хавьер Марсело Гандольфи (; ) — аргентинский футболист, защитник; тренер.

Рекордсмен «Тихуаны» по количеству проведённых матчей.

Карьера 
Выпускник футбольной академии «Ривер Плейта». 31 октября 1998 года в матче против «Химнасии Ла-Плата» дебютировал в аргентинской Примере. Хавьер не смог завоевать место в основном составе, поэтому следующего шанса ему пришлось ждать два с половиной года, до сезона Клаусуры 2001. В 2001 году Гандольфи дебютировал в Кубке Либертадорес, где вместе с командой дошёл до 1/4 финала.

Сезон Клаусуры 2003 года Гандольфи провёл в составе клуба «Тальерес» на правах аренды. 9 марта в матче против «Ньюэллс Олд Бойз» забил свой первый мяч в высшем дивизионе. Во время летнего трансферного окна перешёл в «Арсенал» из Саранди на правах аренды. После года в составе «пушкарей» Гандольфи вернулся в «Ривер Плейт», за который отыграл сезон. В 2006 году Гандольфи перешёл в «Арсенал» на постоянной основе. В 2007 году в составе «пушкарей» он завоевал Южноамериканский кубок.

В начале 2009 года соотечественник Гандольфи тренер мексиканского «Хагуарес Чьяпас» Мигель Бриндиси пригласил Хавьера выступать за свою команду. 18 января в матче против «Атласа» Гандольфи дебютировал в мексиканской Примере. 10 мая в поединке против «Крус Асуль» забил свой первый гол и помог команде добиться ничьей.

Летом 2010 года Гандольфи был отдан в аренду клубу «Тихуана». 19 июля в матче против «Леонес Негрос» дебютировал в Лиге Ассенсо. Как и в «Чьяпас», в новой команде Хавьер быстро стал основным футболистом и был удостоен капитанской повязки. 18 октября в поединке против «Ирапуато» он забил свой первый гол за клуб. В 2011 году «Тихуана» выиграла Лигу Ассенсо и вышла в Примеру. После выхода в высший дивизион руководство клуба выкупило трансфер Гандольфи, подписав с ним контракт на постоянной основе. В 2012 году Хавьер в составе «Тихуаны» выиграл Аперутру 2012, это успех стал первым как для футболиста, так и для клуба. В составе клуба Гандольфи провёл более 200 матчей и является рекордсменом клуба по количеству игр.

Летом 2016 года Гандольфи вернулся на родину, где подписал контракт с клубом «Тальерес». 27 августа в матче против «Расинга» из Авельянеды дебютировал за новую команду.

Достижения 
Командные

 «Арсенал» (Саранди)
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2007

 «Тихуана»
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 Argentine Primera statistics
 Statistics at Irish Times
 Javier Gandolfi at Football Lineups

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Тихуана»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Тальерес» Кордова